Heilig Hartbeeld (Heerlen, Gasthuisstraat)
Heilig Hartbeeld (Heerlen, Tempsplein)